24e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 24e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid